Шанський Андрій Миколайович (1979–2014) — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Шанський Микола Максимович (1922–2005) — російський лінгвіст, фахівець з лексики, фразеології, словотвору, граматики, етимології російської мови.
 Шанський Микола Миколайович — голова правління ГО «Єдина родина Чернігівщини», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

 Шанський — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан, Росія

Примітки